Silver City désigne :

Cinéma 
 Silver City, un film américain de 1951 réalisé par Byron Haskin
 Silver City, un film américain de 1969 réalisé par Wim Wenders
 Silver City, un film australien de 1984
 Silver City, un film américain de 2004 réalisé par John Sayles

Toponymie

Silver City, une CDP de Californie
 Silver City (Idaho)
 Silver City (Iowa)
 Silver City (Michigan)
 Silver City (Mississippi)
 Silver City (Nouveau-Mexique)
 Silver City (Caroline du Nord)
 Silver City (Nevada)
 Silver City (Milwaukee)
 Silver City (Oklahoma)

Silver City (Yukon) (Canada)

Fiction 
 Silver City (comics), une ville imaginaire dans les DC Comics
 Silver City (fictional), une ville imaginaire dans The Boxcar Children

Littérature 
 Silver City, un livre de Cliff McNish paru en 2004
 Silver City, un roman du chinois Li Rui (1997)

Autres 
 Silver City Airways, une compagnie aérienne britannique
 Silver City (theatres), une division de la chaîne de cinéma Famous Players
 Silver City Galleria, une galerie commerciale de Taunton dans le Massachusetts
 Silver City Highway, une autoroute en Nouvelle-Galles du Sud (Australie)
 Silver City, une chanson de Joe Ely

Homonymie de toponyme